Michael Stewart, kanadsko-avstrijski hokejist, * 30. maj 1972, Calgary, Kanada.

Stewart je člansko kariero začel v ligi AHL, kjer je igral za klube Binghamton Rangers, Springfield Falcons in Rochester Americans, nadaljeval v ligi IHL, kjer je igral za klub Manitoba Moose. Od sezone 2000/01 je igral v Evropi, najprej eno sezono za klub Frankfurt Lions v nemški ligi, nato pa deset zaporednih sezon za VSV EC, pri katerem je po sezoni 2009/10 končal kariero.

Za avstrijsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, od tega dveh elitne divizije.

Pregled kariere

|-
| Michigan State University
| NCAA
| 89/90
|
| 45
| 2
| 6
| 8
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Michigan State University
| NCAA
| 90/91
|
| 37
| 3
| 12
| 15
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Michigan State University
| NCAA
| 91/92
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 92/93
|
| 68
| 2
| 10
| 12
|
| 71
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 93/94
|
| 79
| 8
| 42
| 50
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 94/95
|
| 68
| 6
| 21
| 27
|
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 95/96
|
| 41
| 6
| 6
| 12
|
| 95
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 95/96
|
| 29
| 2
| 6
| 8
|
| 44
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 22
|-
| Team Canada
| Mednarodni turnir
| 96/97
|
| 60
| 12
| 20
| 32
|
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 96/97
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 9
| 1
| 3
| 4
|
| 23
|-
| Manitoba Moose
| IHL
| 97/98
|
| 69
| 5
| 19
| 24
|
| 133
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Manitoba Moose
| IHL
| 98/99
|
| 77
| 5
| 10
| 15
|
| 136
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 11
|-
| Manitoba Moose
| IHL
| 99/00
|
| 76
| 6
| 11
| 17
|
| 156
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 00/01
|
| 58
| 1
| 9
| 10
| +5
| 130
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 46
| 10
| 22
| 32
| +19
| 147
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 54
| 4
| 18
| 22
| +3
| 125
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 55
| 3
| 18
| 21
| +10
| 103
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 55
| 3
| 18
| 21
| +10
| 103
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 47
| 5
| 15
| 20
| +1
| 109
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 6
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 47
| 0
| 12
| 12
| +2
| 79
|
| 13
| 3
| 5
| 8
| -2
| 22
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 55
| 4
| 15
| 19
| +11
| 129
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -2
| 39
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +1
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 45
| 5
| 14
| 19
| -26
| 154
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 51
| 3
| 24
| 27
| +11
| 112
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 49
| 5
| 11
| 16
| 
| 71
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1239
| bgcolor="#7FFF00" | 103
| bgcolor="#7FFF00" | 344
| bgcolor="#7FFF00" | 447
| bgcolor="#7FFF00" | +49
| bgcolor="#7FFF00" | 2196
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 139
|}

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Kanadski hokejski branilci
Avstrijski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Binghamton Rangers
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Manitoba Moose
Hokejisti Frankfurt Lions
Hokejisti VSV EC